Āwash Bihērawī Kilil är en nationalpark i Etiopien.   Den ligger i regionen Afar, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Addis Abeba. Āwash Bihērawī Kilil ligger  meter över havet.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Nationalparker i Etiopien